Thet steht für:

 den neunten Buchstaben im Hebräischen Alphabet, siehe Tet (Hebräisch)
 einen Fluss in der englischen Grafschaft Norfolk, siehe Thet (Fluss)

Thet ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Thet (* 1980), deutscher Sänger, Gitarrist und Songwriter
 Thet Htar Thuzar (* 1999), burmesische Badmintonspielerin
 Thet Win Aung (1971–2006), birmanischer Studentenführer und politischer Gefangener
 Thet Sambath (* 1967), Reporter und Filmemacher aus Kambodscha

Siehe auch:
 Tet